Le championnat du monde junior féminin de handball 2001 est la  du tournoi. Il se déroule en Hongrie du 29 juillet au .

Résultats

Tour préliminaire

Tour final

Le vainqueur

Classement final

Statistiques et récompenses

Effectif du champion du monde junior :  
L'effectif de la Russie au championnat du monde junior 2001 est :

Références

Liens externes 
 
 

2001
handball junior
HBF junior
Monde féminin junior
Sport en juillet 2001
Sport en août 2001